Almirante Latorre – nave da battaglia varata nel 1913, in servizio per la Royal Navy e poi per la Armada de Chile
  – incrociatore della Marina cilena entrato in servizio nel 1971
 Almirante Latorre – cacciatorpediniere della Armada de Chile, precedentemente della Royal Navy con il nome HMS Glamorgan (D19)
  – cacciatorpediniere della Marina Militare del Cile in servizio dal 1986 al 1998
 Almirante Latorre – fregata ex olandese Hr.Ms. Jacob van Heemskerck della omonima classe, venduta alla Marina cilena nel 2005